Geografia
 Santa Maria de Merlès, municipi del berguedà
 Mèrles (municipi francès), municipi francès
 Riera de Merlès, curs fluvial